Koupéla peut désigner :
 Koupéla (ou Kougpéla), la localité située dans le département de Dablo au Burkina Faso
 Koupéla, la commune rurale et le chef-lieu du département de Koupéla au Burkina Faso
 Koupéla, le département du Burkina Faso dont Koupéla est le chef-lieu
 L'archidiocèse de Koupéla, érigé en 2000, dont le siège est la cathédrale Notre-Dame-des-Grâces de la ville de Koupéla
 Koupéla, la localité située dans le département de Sabou au Burkina Faso
 Koupéla-Peulh, la localité située dans le département de Bokin au Burkina Faso

Homonymie de toponyme